Vollenweider ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Vollenweider (1927–2011), Schweizer Schriftstellerin
 Andreas Vollenweider (* 1953), Schweizer Musiker und Komponist
 Anna Vollenweider (1882–1951), deutsche Pädagogin, siehe Anna Siemsen
 Gustav Vollenweider (1852–1919), Schweizer Maler

 Jakob Vollenweider (1912–1980), Schweizer Politiker (SVP)
 Marie-Louise Vollenweider (1912–1980), Schweizer Kunsthistorikerin  
 Odette Vollenweider (1933–2021), Pseudonym Gabriel Baumgartner, Schweizer Schachkomponistin
 Paul Vollenweider (1888–1962), Schweizer Oberfeldarzt der Armee

 Ulrico Vollenweider (1856–1929), Schweizer Seidenstofffabrikant

Vollenweider steht für:
 Vollenweider – Die Geschichte eines Mörders, deutscher Dokumentarfilm von Theo Stich über Hans Vollenweider (2004)
 Samuel Vollenweider AG, Schweizer Textilmaschinenfabrik
 Xetma Vollenweider, deutsche Textilmaschinenfabrik

Siehe auch:
 Vollenwyder